Le terme socialiste peut faire référence à :
 un membre d'un  ;
 une forme de socialisme.